Тарбагатайка — топоним:

 Тарбагатайка — река в бассейне Селенги, приток Куйтунки.
 Тарбагатайка — село в Заиграевском районе Бурятии.

См. также 
 Тарбагатай